Костянтин (антипапа) або Костянтин II () був антипапою у 767—768 роках, під час правління папи Римського Стефана III (IV), убитий лангобардами у монастирі св. Сави.